Сен-Марс'яль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Сен-Марс'яль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Сен-Марс'яль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Сен-Марс'яль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Сен-Марс'яль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь
 Сен-Марс'яль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ґар